Division 1 i ishockey 2010/2011 var den tredje högsta serien i svensk ishockey säsongen 2010/2011. Divisionen bestod av 57 lag uppdelade i sex höstserier (A till F). De fyra främsta i varje höstserie gick vidare till Allettan. Övriga lag spelade vidare i fortsättningsserier. Därefter gick det bästa laget i varje fortsättningsserie och de fyra bästa i respektive Allettan vidare till playoff, från vilket de fyra bästa lagen till slut gick vidare till kvalserie till Hockeyallsvenskan. De två sämsta i varje fortsättningsserie gick till kvalspel mot lag från Division 2.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Björklöven förlorat sin elitlicens och flyttats ner från Hockeyallsvenskan. Från division 2 flyttades Falu IF, Grästorps IK, IFK Ore, Kramfors-Alliansen och Tegs SK upp. Västerviks IK flyttades från Division 1E till 1F.

Höstserier
Höstserierna spelades under första halvan av säsongen, där de fyra främsta i varje serie gick vidare till Allettan till våren, medan de övriga lagen spelade en fortsättningsserie istället.

Division 1A
Björklöven vann serien med 12 poängs marginal till tvåan Asplöven. Vinnare av poängligan blev Joel Törmä, Kiruna med 44 poäng (14 mål + 30 assist). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Norra, medan övriga lag fick spela i Division 1A fortsättningsserie.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1B
Serien vanns av Hudiksvalls HC 12 poäng före Östersund/Brunflo. Vinnare av poängligan blev Niklas Johansson, Hudiksvall med 50 poäng (18+32). Lag 1–4 gick vidare till Allettan Norra, övriga lag fortsatte i Division 1B fortsättningsserie.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1C
Enköpings SK vann serien på målskillnad före Surahammar och Arboga på samma poäng. Jonas Kapla från Hedemora SK vann poängligan med 53 poäng (14+39). Lag 1–4 gick vidare till Allettan Mellersta, medan övriga lag fick spela i Division 1C fortsättningsserie.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1D
Huddinge vann serien 8 poäng före Nyköping. Fredrik Håkansson från Nyköping vann poängligan med 52 poäng (21+31). Lag 1–4 gick vidare till Allettan Mellersta, medan övriga lag fortsatte i Division 1D fortsättningsserie.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1E
Vita hästen vann serien 12 poäng före Skövde. Carl-Johan Svensson Grästorps IK vann poängligan med 44 poäng (25+19). Lag 1–4 gick vidare till Allettan Södra, medan övriga lag fortsatte i Division 1E fortsättningsserie.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1F
Kristianstad vann serien 9 poäng före Nybro Vikings. Poängligan vanns av Keegan Danserau, Mörrum på 41 poäng (25+16). Lag 1–4 gick vidare till Allettan Södra, medan övriga lag fortsatte i Division 1F fortsättningsserie.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan
Allettan bestod av tre serier med 8 lag och 14 omgångar vardera. De fyra första lagen gick vidare till playoff och de fyra sista gick vidare till division 1 nästa säsong.

Allettan Norra
Serien spelades mellan den 8 januari och 20 februari 2011. Kvalificerade lag var de fyra främsta lagen från respektive Division 1A och 1B. Asplöven vann serien och fick därmed platsen till playoff 3. Tvåan, Björklöven gick vidare till playoff 2 och lag 3–4, Kiruna och Hudiksvall gick vidare till playoff 1. Övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för division 1 nästa säsong. Eric Przepiorka, Asplöven, vann poängligan med 31 poäng (12+19).
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Mellan
Serien spelades mellan den 6 januari och 20 februari 2011. Kvalificerade lag var de fyra främsta lagen från respektive Division 1C och 1D. Huddinge vann serien strax före Visby och fick därmed platsen till playoff 3. Även Visby gick vidare till playoff 3 som högst rankade tvåa i Allettan. Lag 3–4, Enköping och Ore, gick vidare till playoff 1. Övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för division 1 nästa säsong. Björn Jonasson, Nacka HK, vann poängligan med 21 poäng (8+13).
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Södra
Serien spelades mellan den 6 januari och 20 februari 2011. Kvalificerade lag var de fyra främsta lagen från respektive Division 1E och 1F. Vita Hästen vann serien och fick därmed platsen till playoff 3. Kristianstads IK gick vidare till playoff 2 och lag 3–4, Nybro Vikings och Karlskrona gick vidare till playoff 1. Övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för division 1 nästa säsong. Jens Svensson, Kristianstads IK, vann poängligan med 21 poäng (7+14).
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Fortsättningsserier

Division 1A forts.
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–3 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 4–5 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i höstserien: Teg 6p, Boden 4p, Kalix 2p och Luleå 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1B forts.
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 3–4 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i höstserien: Örnsköldsviks 4p, Njurunda 2p och Härnösand 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1C forts.
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i höstserien: Borlänge 8p, Tierp 6p, Hedemora 4p, Lindlöven 2p och Valbo 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1D forts.
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i höstserien: Wings 8p, Järfälla 6p, Botkyrka 4p, Väsby 2p och Nynäshamn 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1E forts.
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i höstserien: Grästorp 8p, Mjölby 6p, Tranås 4p, Sunne 2p och Skåre 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1F forts.
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1.
När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i höstserien: Kungälv 8p, Mörrum 6p, Pantern 4p, Halmstad 2p och Gislaved 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff
Playoff bestod av fyra lag från respektive Allettan (totalt tolv lag) samt det främsta laget i varje fortsättningsserie (sex lag). Tolv lag deltog i Playoff 1 och de sex vinnarna gick vidare till Playoff 2 där ytterligare två lag från Allettan kom in. De fyra vinnarna från Playoff 2 och fyra lag från Allettan (de tre vinnarna och den högst rankade 2:an) deltog i Playoff 3. Fyra vinnare gick till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Översikt

Matcher Playoff 1

Matcher Playoff 2

Matcher Playoff 3

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Poängtabell
Lag 1–2 kvalificerade sig för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2011/2012. Troja och Tingsryd försvarade därmed sina platser. Lag 3–6 blev kvalificerade för Division 1 2011/2012.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Kvalserien till Division 1
Kvalserie A till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie B till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–4 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie C till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–5 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie D till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–5 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie E till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–4 kvalificerat sig för Division 2. IFK Munkfors  deltog inte i kvalet och flyttades därför ner till nästa säsong.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie F till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–5 kvalificerat sig för Division 2. Gislaved behövde inte flyttas ner då de det blev en extra plats som de fick som bästa trea i kvalen.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Källor
Noter

Webbkällor
Svenska ishockeyförbundets historiska databas

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
2010/2011
Ishockeysäsongen 2010/2011